Нара — ендемічна рослина пустелі Наміб в Африці.
 Нара — період в історії Японії з 710 по 794 роки.

Топонім 

 Нара — місто в Японії.
 Нара — річка у Калузькій та Московській областях Росії.

Ім'я 
 Нара Курумі — японська тенісистка.

Див. також 

 Наро (значення)
 Нора (значення)